Лиссабон (; ) — экономико-статистический регион в западной Португалии. Включает в себя северную часть округа Лиссабон и южную часть округа Сетубал. Территория — 2801 км². Население — 2 821 876 человек (2011 год. 27 % населения страны).

География 
Регион граничит:
 на севере — Центр
 на востоке — Алентежу
 на юге — Атлантический океан
 на западе — Атлантический океан

Субрегионы 
Регион включает в себя 2 экономико-статистических субрегиона:
 Большой Лиссабон
 Полуостров Сетубал

Крупнейшие города 
 Лиссабон
 Амадора
 Сетубал
 Алмада
 Баррейру

Примечания

Ссылки 

Регионы Португалии